Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück steht für:

 Hectors Reise (Le voyage d’Hector ou la recherche du bonheur), Roman von François Lelord (2002)
 Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück (Film) (Hector and the Search for Happiness), Film von Peter Chelsom (2014)